Vragenuurtje, algemeen artikel over dit fenomeen in de Belgische en Nederlandse politiek
Vragenuur (Tweede Kamer), vragenuur in de Nederlandse Tweede Kamer der Staten-Generaal